Douro steht für:

 Duero, Fluss in Spanien und Portugal
 Douro (Subregion), statistische Subregion in Portugal
 Douro Litoral, historische Provinz von Portugal
 Alto Douro, portugiesische Weinregion
 Rio Douro (Cabeceiras de Basto) (auch Riodouro), Gemeinde in Portugal